Ikehata ist der Familienname folgender Personen:

 Hiroshi Ikehata (* 1970), japanischer Gewichtheber
 Kanae Ikehata (* 1982), japanische Fechterin
 Seiichi Ikehata (1929–2007), japanischer Politiker
 Shinnosuke Ikehata (* 1952), japanischer Schauspieler und Sänger
 Takashi Ikehata (* 1958), japanischer Regisseur
 Yōsuke Ikehata (* 1979), japanischer Fußballspieler